USS McKean je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McKean (DD-90) 
 USS McKean (DD-784)

McKean